Detta är en lista över sjöar i Ydre kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ydre kommun.

Lista

Ydre kommun
 Lista